Foschi puede hacer referencias a:

Angelotto Foschi (1378-1444), eclesiástico italiano;
Pier Francesco di Jacopo Foschi, conocido como Foschi (1502-1567) pintor italiano;
Francesco Foschi (1710-1780), pintor italiano;
Mascia Foschi (1974-), actriz y cantante italiana;